

Гасле — громада в кантоні Люцерн
 Гасле-бай-Бургдорф — громада в кантоні Берн